Dave Schultz kan avse:
Dave Schultz (brottare), amerikansk brottare.
Dave Schultz (ishockeyspelare), kanadensisk ishockeyspelare.